«Майкл Джексон: В поисках Неверленда» () — американский телевизионный биографический фильм телекомпании Lifetime, экранизация книги двух телохранителей Майкла Джексона, Билла Уитфилда и Джавона Бирда, под названием «Вспомним время: Защищая Майкла Джексона в его последние дни» (). Фильм показывает последние годы жизни Майкла Джексона глазами его телохранителей. Режиссёр картины — .

Первый показ почти двухчасового фильма состоялся на телеканале Lifetime 29 мая 2017 года, тогда киноленту посмотрели 2 миллиона телезрителей. 10 октября состоялся релиз кинокартины на DVD.

Сюжет 
2006 год, Майкл Джексон со своими тремя детьми возвращается в США из Бахрейна после почти двухлетнего отсутствия. Певец нанимает на работу двух телохранителей, Билла Уитфилда и Джавона Бирда, и заселяется в арендованный особняк в Лас-Вегасе. Музыкант живёт чрезвычайно замкнуто, он воспитывает детей, изредка видится со своей матерью и поклонниками, всегда толпящимися у его ворот. С остальными членами семьи Джексон не близок, родственники время от времени наведываются к нему с целью потребовать денег, но певец не впускает в свой дом нежеланных гостей. Музыкант пытается жить как обычный человек и семьянин, однако огромная известность не позволяет ему даже просто прогуляться по магазинам: его всегда сопровождают огромные толпы журналистов, папарацци и фанатов. Джексон ищет для себя новый дом — он мечтает выкупить участок в Вегасе за 55 млн долларов. При этом, свои финансовые дела он переложил на плечи менеджеров, имеющих корыстные мотивы. 50-летнего певца вынуждают подписать контракт на большой концертный тур, и он знакомится со своим новым лечащим врачом. Дальнейшие события приводят к трагической смерти Джексона.

В ролях

Премьера и реакция критиков 
Первый показ почти двухчасового фильма состоялся на телеканале Lifetime 29 мая 2017 года, тогда киноленту посмотрели 2 миллиона телезрителей. Для Lifetime это вторая по величине премьера фильма за 2017 год. 10 октября состоялся релиз кинокартины на DVD. Журналист The Atlantic писал: «Фильм показывает нам Майкла Джексона как преданного семьянина, плохо справляющегося с давлением собственной известности». Критик осудил «В поисках Неверленда» за очередную эксплуатацию образа музыканта. Обозреватель портала Cinema Centries посчитал иначе: «Фильм заслуживает похвалы за отсутствие эксплуатации наследия покойного певца, создатели отнеслись к нему с большим уважением. Хотя очевидно, что осветить целиком несколько лет жизни Джексона за 2 часа невозможно, „В поисках Неверленда“ даёт возможность получить представление о последних днях легенды». Рецензент заметил британский акцент исполнителя главной роли, портящий впечатление от просмотра. Редактор  в своём обзоре обратила внимание на реакцию общественности на фильм: телезрители указали на многочисленные неточности в попытках изобразить музыканта, однако они отмечают, что роль Джексона удалась Нави гораздо лучше, чем  в фильме 2004 года . Сама журналистка высказала мнение, что с байопиком об артисте лучше справилась бы телекомпания BET, кроме того она посчитала, что кинокартины лишь о последних годах жизни певца недостаточно: «Lifetime должны были снять продолжение сериала , осветив его жизнь с 1992 года до самого конца».

В 2018 году «В поисках Неверленда» был номинирован на награды американской  в двух категориях: «Лучший грим» и «Лучшие прически» для телевизионного фильма.

Примечания 

Фильмы США 2017 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-биографии
Фильмы-биографии о певцах и певицах
Экранизации документальной прозы